Велвендос — греческий топоним. Может означать:

 Велвендос — малый город.
 Велвендос (дим) — община.